Джон Хьюз (; ) — шотландский футболист, защитник. Тренировал «Фалкирк», «Хиберниан», «Ливингстон», «Хартлпул Юнайтед», «Инвернесс Каледониан Тисл» и «Рэйт Роверс». Будучи игроком выступал за «Бервик Рейджерс», «Суонси Сити», «Фалкирк», «Селтик», «Хиберниан» и «Эр Юнайтед».

Карьера

Игрок 
Хьюз родился в районе Эдинбурга Лите в простой рабочей семье. Начал заниматься в футболом в академии клуба «Ньютонгранге Стар». Позже он перешёл в «Бервик Рейнджерс», в составе которого и дебютировал в большом футболе. Но уже через год он ушёл в «Суонси Сити», который покинул тоже через год. После, пять лет играл за «Фалкирк», показав себя как хорошего центрального защитника. В это время дважды становился чемпионом Первого дивизиона, а в 1993 выиграл Кубок вызова. Эти успехи привели к его переходу в «Селтик» в 1995 году за 380 тысяч £. Надолго остаться в составе кельтов ему не удалось и спустя год он переехал в столицу Шотландии играть за клуб из его родного района — «Хиберниан». В 1999 году помог команде выиграть турнир Первого дивизиона и вернуться в Премьер-лигу. Через год после этого он стал игроком «Эр Юнайтед». В 2002 году, будучи капитаном команды вышел с ней в финал Кубка Шотландской лиги. В «Фалкирке» два года, с 2003 по 2005, совмещал роль игрока и главного тренера. За это время с командой выиграл Кубок вызова и дважды золотые медали Первого дивизиона.

Тренер 
В 2003 году, будучи ещё игроком «Фалкирка», стал главным тренером команды, до 2005 выступал именно в роли играющего тренера, пока не вывел команду в Премьер-лигу в 2005. В декабре 2006 года был назван тренером месяца в ШПЛ. В течение четырёх лет не позволял команде покинуть Премьер-лигу и в 2009 году вывел её в финал Кубка Шотландии. В «Фалкирке» часто в осуждал действия арбитров, за что в феврале 2008 года отбывал четырёх матчевую дисквалификацию. В итоге в межсезонье 2009 года он был приглашён в «Хиберниан». Но добиться успехов на «Истер Роуд» Хьюзу оказалось не под силу и 4 октября 2010 года после поражения от «Сент-Джонстона» 0:2, он покинул клуб, разорвав контракт по обоюдному согласию сторон. В качестве тренера «хибс» в сентябре 2009 был назван тренером месяца. Спустя два года, в 2012 возглавил «Ливингстон», но через девять месяцев покинул шотландский клуб, что бы занять роль тренера английского «Хартлпула».

Достижения 
Игрок

  Фалкирк
 Победитель Первого дивизиона: 1991, 1994
 Кубок вызова: 1993

  Хиберниан
 Победитель Первого дивизиона: 1999

  Эр Юнайтед
 Второе место в Первом дивизионе: 2001
 Финалист Кубка Шотландской лиги: 2002

Играющий тренер

  Фалкирк
 Победитель Первого дивизиона: 2003, 2005
 Кубок вызова: 2004

Тренер

  Фалкирк
 Финалист Кубка Шотландии: 2009

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Бервик Рейнджерс»
Игроки ФК «Фалкирк»
Игроки ФК «Эр Юнайтед»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Селтик»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Фалкирк»
Тренеры ФК «Хиберниан»
Тренеры ФК «Ливингстон»
Тренеры ФК «Хартлпул Юнайтед»
Тренеры ФК «Инвернесс Каледониан Тисл»
Тренеры ФК «Рэйт Роверс»
Тренеры ФК «Росс Каунти»